Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Myngs:

  - cacciatorpediniere della classe M, varato nel 1914 e radiato nel 1921.
 ' - cacciatorpediniere della classe Z, varato nel 1943, venduto all'Egitto nel 1955 e rinominato El Qaher'', affondato in combattimento nel 1970.